Schaufelrad ist ein in unterschiedlicher Ausführung bei verschiedenen technischen Geräten verwendetes Bauteil:  

 bei Baggern, siehe Schaufelradbagger
 bei Booten, siehe Tretboot
 bei Schiffen, siehe Raddampfer 
 bei Schöpfwerken, siehe Schöpfrad
 bei Turbinen, siehe Beschaufelung
 bei Wassermühlen, siehe Wasserrad  

Siehe auch: